Петровка Вторая — название населённых пунктов:

Россия 
 Петровка Вторая — деревня в Колпнянском районе Орловской области.

Украина 
 Петровка Вторая — село в Александровском районе Донецкой области.
 Петровка Вторая — село в Братском районе Николаевской области.